Die Stella Artois Championships 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Juni 2002 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle (Westf.) die Gerry Weber Open gespielt, welche genau wie die Stella Artois Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der in diesem Jahr an Position 1 gesetzt den Titel zum dritten Mal in Folge gewann. Er hielt sich im Turnierverlauf schadlos und musste nur im Finale gegen den an zwei gesetzten Tim Henman einen Satz abgeben. Es war Hewitts 3. Titel der Saison und der 15. seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren Bob und Mike Bryan, die dieses Jahr zusammen in der ersten Runde scheiterten. Neue Turniersieger wurden die Zimbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett, die ihren 7. gemeinsamen Titel errangen. Alle vier gesetzten Doppel erreichten das Halbfinale. Im Finale unterlagen Mahesh Bhupathi und Maks Mirny.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die ersten acht gesetzten Einzelspieler sowie die ersten vier gesetzten Doppelpaarungen erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 736.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 761.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham